Потенцио́метр ( сила, мощь +  измеряю):
 Потенциометр — прибор для определения ЭДС, напряжений компенсационным методом
 Потенциометр (резистор) — резистор с плавающим контактом для возможности менять его сопротивление
 Датчик положения дроссельной заслонки часто называют потенциометром потому, что датчик представляет собой потенциометр.